Карабогет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карабогет — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Карабогет — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Карабогет — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Карабогет — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.